Gundy est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1972), quart-arrière américain de football américain
 (1880-1951), homme d'affaires canadien
 (né en 1967), entraineur américain de football américain

Toponyme

, localité de la Nouvelle-Galles-du-Sud

, localité de l'Alberta

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme